HMS „Conquestador” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca „konkwistadora”:
 HMS „Conquestador” – 60-działowa fregata czwartej rangi (fourth rate) zdobyta na Hiszpanach w 1762, rozebrana w 1782.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1810, w 1831 zdegradowany do czwartej rangi (fourth rate), od 1860 hulk, sprzedany w 1897.

Przypisy 

Conquestador